Gabriela Mistral puede referirse a:

 Gabriela Mistral, destacada poeta, diplomática y profesora chilena;
 La Estación Intermodal Gabriela Mistral, ubicada en Santiago de Chile;
 La Mina Gabriela Mistral, ubicada en la región de Antofagasta;
 La Universidad Gabriela Mistral, universidad privada chilena.